НХЛ в сезоне 1962-1963 — стал 46-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Торонто Мэйпл Лифс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Драфт НХЛ 1962
 Матч всех звёзд НХЛ 1963
 1962 год в спорте
 1963 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1962 год в хоккее
1963 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1962 году
Спорт в Канаде в 1963 году